Мура́това — женская форма фамилии .

Известные носительницы 
 
 Муратова, Зубаржат Закировна (1939—2015) — советская и российская журналистка.
 Муратова, Кира Георгиевна (1934—2018) — советский и украинский кинорежиссёр, сценарист.
 Муратова, Ксения Дмитриевна (1904—1998) — литературовед, доктор наук.
 Муратова, Софья Ивановна (1929—2006) — советская гимнастка.
 Муратова, Татьяна Сергеевна (род. 1979) — советская и российская пятиборка.

 Составные фамилии 
 Виндинг-Муратова, Елизавета Павловна (1860-е ― после 1915) — драматург, новеллист, детская писательница.
 Морейнис-Муратова, Фани Абрамовна (1859—1937) — революционерка, редактор, автор воспоминаний.

Топоним 
 Муратова — деревня в Черемховском районе Иркутской области.
 Муратова — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области, упразднена в 1985 г.